Amerikai Egyesült Államok
Quitman, település Georgia államban
Quitman, település Mississippi államban
Quitman, település Texas államban